Figurine (beeldje)
 Venusbeeldjes
 Figurine (band), een Amerikaanse indietronica-band